Santa Cruz de Barahona, também conhecida como Barahona, é a principal cidade da província de Barahona, no sul da República Dominicana.

Sua população estimada em 2012 era de  habitantes.

Municípios da República Dominicana